Индекс равенства по половому признаку или индекс гендерного развития (ИГР) () - индекс, разработанный для оценки гендерного равенства. Представляет собой отношение индекса человеческого развития (ИЧР), рассчитанного для женщин, к индексу человеческого развития, рассчитанному для мужчин. В свою очередь, ИЧР учитывает следующие факторы: ожидаемая продолжительность жизни при рождении, школьные годы и реальная покупательная способность на душу населения. Чем меньше индекс гендерного развития, тем в более невыгодном положении находятся женщины по сравнению с мужчинами по уровню жизни, записанного в ИЧР.

Список стран по индексу гендерного развития

Примечания 

Индекс человеческого развития
Человеческого развития
Сравнительные списки стран
Социальное неравенство